International Classification of Diseases for Oncology - Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób dla Onkologii (ICD-O) 
 International Civil Defence Organisation - Międzynarodowa Organizacja Obrony Cywilnej (ICDO) ICDO